Яюк Басукі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Іріна Спирля.

Забіне Гак виграла титул, перемігши у фіналі Спирлю з рахунком 2–6, 7–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Забіне Гак (переможниця)
  Яюк Басукі (півфінал)
  Енн Гроссман (2-ге коло)
  Флоренсія Лабат (3-тє коло)
  Ші-тін Ван (чвертьфінал)
  Іріна Спирля (фінал)
  Міягі Нана (чвертьфінал)
  Елена Пампулова (2-ге коло)
 n/a
  Александра Фусаї (2-ге коло)
  Стефані Роттьєр (3-тє коло)
  Петра Бегеров (1-ше коло)
  Карін Кшвендт (3-тє коло)
  Сон Хі Пак (2-ге коло)
  Лоранс Куртуа (1-ше коло)
  Нелле ван Лоттум (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1995 Danamon Open Draw

Danamon Open
Тур WTA 1995